Florin Mergea i Aisam-ul-Haq Qureshi eren els defensors del títol, però Mergea va preferir participar en l'Open de Budapest. Qureshi va jugar amb Jean-Julien Rojer, perdent la final contra Feliciano López i Marc López, 6–7(5–7), 4–6.

Feliciano i Marc López es van convertir en la primera parella de nacionalitat espanyola en guanyar el torneig des de l'edició 1997.

Caps de sèrie

Quadre

Fase de classificació

Caps de sèrie

Classificats 
  Jaume Munar /  Tommy Robredo

Lucky losers

Quadre classificatori

Referències 

 Quadre principal
 Quadre classificatori

2018
ATP World Tour 2018
Competicions esportives del 2018 a Catalunya